A 2004-es Roland Garros női versenyét az orosz Anasztaszija Miszkina nyerte honfitársa Jelena Gyementyjeva előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Justine Henin-Hardenne (Második kör)
  Serena Williams (Negyeddöntő)
  Amélie Mauresmo (Negyeddöntő)
  Venus Williams (Negyeddöntő)
  Lindsay Davenport (Negyedik kör)
  Anasztaszija Miszkina (Bajnok)
  Jennifer Capriati (Elődöntő)
  Nagyezsda Petrova (Harmadik kör)
  Jelena Gyementyjeva (Döntős)
  Vera Zvonarjova (Harmadik kör)
  Szvetlana Kuznyecova (Negyedik kör)
  Szugijama Ai (Második kör)
 - 
  Paola Suárez (Elődöntő)
  Silvia Farina Elia (Második kör)
  Patty Schnyder (Második kör)

  Francesca Schiavone (Negyedik kör)
  Marija Sarapova (Negyeddöntő)
  Anna Smashnova (Harmadik kör)
  Conchita Martínez (Második kör)
  Magdalena Maleeva (Negyedik kör)
  Karolina Sprem (Első kör)
  Fabiola Zuluaga (Negyedik kör)
  Jelena Dokić (Első kör)
  Jelena Bovina (Harmadik kör)
  Nathalie Dechy (Első kör)
  Eleni Daniilidou (Első kör)
  Lisa Raymond (Második kör)
  Mandula Petra (Második kör)
  Mary Pierce (Harmadik kör)
  Émilie Loit (Második kör)
  Gyinara Szafina (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1